

Patronyme

Moravcová est la version féminine.
 David Moravec (1973-), joueur de hockey sur glace
 David Moravec (2003-), joueur de hockey sur glace
 Emanuel Moravec (1893–1945), officier de l'armée tchèque qui collabora avec les nazis ;
 František Moravec (1895–1966), officier de renseignement militaire tchèque ;
 František Moravec (né en 1939), parasitologiste tchèque, spécialiste des nématodes ;
 Fritz Moravec (1922–1997), alpiniste autrichien ;
 Hans Moravec (né en 1948), professeur de robotique à l'université Carnegie-Mellon, futurologue et transhumaniste ;
 Ivan Moravec (1930-2015), pianiste tchèque ;
 Klára Moravcová (1983-), fondeuse et biathlète tchèque ;
 Ondřej Moravec (né en 1984), biathlète tchèque ;
 Paul Moravec (né en 1957), compositeur américain ;
 Zdeněk Moravec (né en 1968), astronome tchèque.

Toponyme 
 Moravec, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina, en République tchèque.

Fiction
 Les moravecs sont des robots créés par le romancier de science-fiction Dan Simmons (Ilium) ; leur nom est un hommage au roboticien Hans Moravec. 

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque